Arita kan som auktorsförkortning betyda:

 Tatsumi Arita
 Yutaka Arita

Robotskapade auktorsförkortningar